Jayalaksana (Cabangbungin), een plaats in Indonesië
Jayalaksana (Kedokan Bunder), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing